Il singolare del torneo di tennis U.S. Indoor National Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Frew McMillan 6-4, 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Ilie Năstase (terzo turno)
 Jimmy Connors (Campione)
 Nikola Pilić (quarti di finale)
 Karl Meiler (primo turno)

 Phil Dent (terzo turno)
 Erik Van Dillen (primo turno)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Mike Estep (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

U.S. Indoor National Championships 1974